Bartine Burkett – attrice statunitense
 James Burkett Hartle – fisico statunitense
 Jesse Burkett – giocatore di baseball statunitense
 Michael John Burkett, noto come Fat Mike – cantante e bassista statunitense
 Roy Burkett – cestista canadese